Кошниця — вузька повітка для зберігання кукурудзи в качанах.

Топонім 

 Кошниця — село в Смолянській області.

 Кошниця — село в Дубесарському районі.

 Кошниця — поселення в общині Шентюр, Савинський регіон.

 Кошниця — населений пункт у Крапинсько-Загорській жупанії.

Див. також 
 Кошниця-при-Целю — поселення в общині Целє, Савинський регіон, Словенія.